

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Ryszardów – część wsi Plucice w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Ryszardów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta

Zobacz też 
 Ryszard